Henley Business School — это бизнес-школа Великобритании, основанная в 1945 году. Является частью Хенли бизнес-колледжа и входит в состав университета University of Reading.

Хенли бизнес-школа, обладает тройной аккредитацией (AMBA, EQUIS, AACSB) и ежегодно занимает высокие позиции в мировом рейтинге, являясь третьей в мире по объему удовлетворения спроса потребителей краткосрочного и долгосрочного бизнес образования.

Хенли бизнес-школа предлагает программы MBA: Flexible Executive, part-time, full-time и DBA.Программы ориентированы, главным образом, на опытных менеджеров-практиков, руководителей высшего и среднего звена корпораций, менеджеров малого и среднего бизнеса, владельцев компаний и предпринимателей.

В Хенли бизнес школе числятся приблизительно 7 000 слушателей программы из более 140 стран (непосредственно или через её филиалы). За время своего существования, Хенли бизнес-школа выпустила более 35 000 выпускников.

Средний возраст слушателей — 38 лет.

Образование 
Бизнес школа Henley проводит обучение по трём основным направлениям:
 Программы МВА и EMBA
 Full Time MBA очное обучение преподается в главном кампусе Henley, Greenlands, Henley-on-Thames, продолжительность обучения 12 месяцев; 
 Executive MBA программа обучения проходит в главном кампусе Henley, Greenlands, Henley-on-Thames, продолжительность обучения 21 месяц; 
 Flexible Executive MBA модульная программа обучения. Проводится в Хельсинки и 9 других точках мира (Копенгаген, Дублин, Хенли, Франкфурт, Мюнхен, Мальта, Йоханнесбург и Гонконг) продолжительность обучения 24 месяца. 
 Специализированные программы для компаний в рамках корпоративного обучения руководящего состава высшего и среднего звена в формате mini MBA.
 DBA (доктор бизнес администрирования)

Репутация
Хенли Бизнес-школа входит в группу 57 бизнес-школ мира, обладающих тройной аккредитацией. Всего в мире зарегистрировано около 13670 бизнес-школ.

В 1991 году Хенли бизнес-колледж был награждён Королевской хартией (Royal Charter) в знак признания качества преподавания. В 2006 году бизнес-колледж стал победителем в номинации на Королевскую премию (Queen's Award) за международную деятельность.

Хенли Бизнес-школа является третьей в мире по объему удовлетворения спроса потребителей краткосрочного и долгосрочного бизнес образования.
Программа full-time MBA заняла 42-ое место в международном и 12-ое место в региональном рейтингах The Economist в 2012г. 
Эта же программа, full-time MBA, заняла 1-ое место в мире по развитию профессиональной сети  контактов и качественному отбору учащихся.
 
Программа executive MBA (EMBA)заняла 53 место в рейтинге Financial Times в 2012г.

Примечания

Ссылки 
 Official Website of the Henley Business School in Finland 
 Official Website of the Henley Business School at the University of Reading 
 https://web.archive.org/web/20130909101515/http://www.begin.ru/main/events/11085
 2012 Full Time MBA Rankings - Economist 
 2012 EMBA Rankings by the Financial Times
 2012 Executive Education - Open Programme Rankings by the Financial Times
 2012 Executive Education - Customised Programme Rankings by the Financial Times
 Profile in The Independent (2008) 

Бизнес-школы Великобритании